Leigh může být:
příjmení
 Augusta Leighová (1783-1851) – nevlastní sestra básníka George Gordona Byrona
 C. S. Leigh (1964–2016) – britský filmový režisér
 Elizabeth Medora Leighová (1814–1849) – dcera Augusty Leighové a možná lorda Byrona
 Chyler Leigh (* 1982) – americká herečka, zpěvačka a modelka
 Janet Leighová (Morrisonová; 1927–2004) – americká herečka
 Jennifer Jason Leigh (* 1962) – americká herečka
 Karen Leigh Kingová (* 1954) – americká teoložka
 Mike Leigh (* 1943) – anglický dramatik, scenárista a filmový a televizní režisér
 Trafford Leigh-Mallory (1892-1944) – britský důstojník, maršál letectva
 Vivien Leighová (1913-1967) – anglická divadelní a filmová herečka
rodné jméno
 Leigh Stephens – americký kytarista
 Leigh Whannell (* 1977) – australský scenárista, producent a herec
jiný význam
 Leigh (Nebraska) – vesnice v americkém státě Nebraska
 Leigh (Velký Manchester) – město ve Velké Británii
 Leighovo světlo – speciální světlomet, používaný za 2. světové války
 North Leigh FC – anglický fotbalový klub

Externí odkazy